

Astronomia 
 7651 Villeneuve – asteroide della fascia principale

Geografia

Canada 
 Villeneuve – ex comune ora quartiere di Québec, città nella regione della Capitale-Nationale (Québec)
 Villeneuve, già Villeneuve-et-Bowman – antico nome di Val-des-Bois, comune nella regione di Outaouais (Québec)

Francia

Comuni 
 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali (Occitania)
 Clux-Villeneuve – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Pessat-Villeneuve – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Cricq-Villeneuve – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Villeneuve – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villeneuve – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villeneuve o Villeneuve-de-Blaye – comune nel dipartimento della Gironda (Nuova Aquitania)
 Villeneuve – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Villeneuve – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Cantone di Villeneuve – ex cantone con capoluogo Villeneuve
 Villeneuve – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Villeneuve-au-Chemin – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Villeneuve-d'Allier – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villeneuve-d'Amont – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-d'Ascq – comune nel dipartimento del Nord (Alta Francia)
 Cantone di Villeneuve-d'Ascq – cantone con capoluogo Villeneuve-d'Ascq
 Cantone di Villeneuve-d'Ascq-Nord – ex cantone con capoluogo Villeneuve-d'Ascq
 Cantone di Villeneuve-d'Ascq-Sud – ex cantone con capoluogo Villeneuve-d'Ascq
 Villeneuve-d'Aval – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-de-Berg – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Villeneuve-de-Berg – ex cantone con capoluogo Villeneuve-de-Berg
 Villeneuve-de-Duras – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Villeneuve-de-la-Raho – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali (Occitania)
 Villeneuve-de-Marc – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villeneuve-de-Marsan – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Cantone di Villeneuve-de-Marsan – ex cantone con capoluogo Villeneuve-de-Marsan
 Villeneuve-d'Entraunes – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Villeneuve-de-Rivière – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Villeneuve-d'Olmes – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Villeneuve-du-Latou – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Villeneuve-du-Paréage – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Villeneuve-en-Montagne – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-en-Perseigne – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Villeneuve-en-Retz – comune nel dipartimento della Loira Atlantica (Paesi della Loira)
 Villeneuve-Frouville – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Villeneuve-la-Comptal – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Villeneuve-la-Comtesse – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Villeneuve-la-Dondagre – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-la-Garenne – comune nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine (Île-de-France)
 Cantone di Villeneuve-la-Garenne – ex cantone con capoluogo Villeneuve-la-Garenne
 Villeneuve-la-Guyard – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-la-Lionne – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Villeneuve-l'Archevêque – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Cantone di Villeneuve-l'Archevêque – ex cantone con capoluogo Villeneuve-l'Archevêque
 Villeneuve-la-Rivière – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali (Occitania)
 Villeneuve-le-Comte – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Villeneuve-Lécussan – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Villeneuve-le-Roi – comune nel dipartimento della Valle della Marna (Île-de-France)
 Cantone di Villeneuve-le-Roi – ex cantone con capoluogo Villeneuve-le-Roi
 Villeneuve-lès-Avignon o Villeneuve-lez-Avignon – comune nel dipartimento del Gard (Occitania)
 Cantone di Villeneuve-lès-Avignon – cantone con capoluogo Villeneuve-lès-Avignon
 Villeneuve-lès-Béziers – comune nel dipartimento dell'Hérault (Occitania)
 Villeneuve-les-Bordes – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Villeneuve-lès-Bouloc – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Villeneuve-les-Cerfs – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villeneuve-les-Corbières – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Villeneuve-les-Genêts – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-lès-Lavaur – comune nel dipartimento del Tarn (Occitania)
 Villeneuve-lès-Maguelone – comune nel dipartimento dell'Hérault (Occitania)
 Villeneuve-lès-Montréal – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Villeneuve-les-Sablons – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Villeneuve-Loubet – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Cantone di Villeneuve-Loubet – cantone con capoluogo Villeneuve-Loubet
 Villeneuve-Minervois – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Villeneuve-Renneville-Chevigny – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Villeneuve-Saint-Denis – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Villeneuve-Saint-Georges – comune nel dipartimento della Valle della Marna (Île-de-France)
 Cantone di Villeneuve-Saint-Georges – cantone con capoluogo Villeneuve-Saint-Georges
 Villeneuve-Saint-Germain – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Villeneuve-Saint-Salves – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Villeneuve-sous-Charigny – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-sous-Dammartin – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Villeneuve-sous-Pymont – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-sur-Allier – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villeneuve-sur-Auvers – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)
 Villeneuve-sur-Bellot – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Villeneuve-sur-Cher – comune nel dipartimento dello Cher (Centro-Valle della Loira)
 Villeneuve-sur-Conie – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Villeneuve-sur-Fère – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Villeneuve-sur-Lot – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Arrondissement di Villeneuve-sur-Lot – arrondissement con capoluogo Villeneuve-sur-Lot
 Cantone di Villeneuve-sur-Lot-Nord – ex cantone con capoluogo Villeneuve-sur-Lot
 Cantone di Villeneuve-sur-Lot-Sud – ex cantone con capoluogo Villeneuve-sur-Lot
 Villeneuve-sur-Verberie – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Villeneuve-sur-Vère – comune nel dipartimento del Tarn (Occitania)
 Villeneuve-sur-Yonne – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Cantone di Villeneuve-sur-Yonne – cantone con capoluogo Villeneuve-sur-Yonne
 Villeneuve-Tolosane – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)

Ex comuni e frazioni 
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Bézéril, comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Luz-Saint-Sauveur, comune nel dipartimento degli Alti Pirenei (Occitania)
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Montrevault-sur-Èvre, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Montrieux-en-Sologne, comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Régusse, comune nel dipartimento del Var (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Saulieu, comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-lès-Charnod – ex comune ora frazione di Aromas, comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Villeneuve-Saint-Nicolas – ex comune ora frazione di Les Villages-Vovéens, comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)

Italia 
 Villeneuve – comune (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Villeneuve – comune nel distretto di Aigle (Canton Vaud)
 Villeneuve – ex comune ora frazione di Surpierre, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Persone 
 Helion de Villeneuve (1270 circa-1346) – religioso francese
 Louis Sauveur Villeneuve (1675-1745) – ambasciatore francese
 Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1695-1755) – scrittrice francese
 Jérôme Pétion de Villeneuve (1756-1794) – avvocato, rivoluzionario e politico francese
 Pierre Charles Silvestre de Villeneuve (1763-1806) – militare francese
 Jeanne Émilie de Villeneuve (1811-1854) – religiosa francese
 Henri Hébrard de Villeneuve (1848-1925) – schermidore francese
 Joseph Villeneuve de Janti (1868-1944) – entomologo francese
 Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (1883-1947) – cardinale e arcivescovo canadese
 Raymond Villeneuve (1943) – terrorista canadese
 Gilles Villeneuve (1950-1982) – pilota automobilistico canadese
 Jacques Villeneuve Sr. (1953) – pilota automobilistico canadese
 Denis Villeneuve (1967) – regista e sceneggiatore canadese
 Jacques Villeneuve (1971) – pilota automobilistico canadese

Storia 
 De Villeneuve – casato francese

Pagine correlate 
 La Villeneuve – pagina di disambiguazione